Wapen van Tienhoven (Stichtse Vecht)
 Wapen van Tienhoven (Vijfheerenlanden)